Тросси () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Тросси, Вернер Юханович (1890—1953) — эстонский и советский военачальник, полковник.
 Тросси, Карло Феличе (1908—1949) — итальянский гонщик и автомобильный конструктор.